John Clarke (1676) – pastore protestante britannico
 John Clarke (1857-1925) – geologo e paleontologo statunitense
 John Henrik Clarke (1915-1998) – storico e attivista statunitense
 John Clarke (1931-2019) – attore e sceneggiatore statunitense
 John Clarke (1942) – fisico britannico
 John Clarke (1948-2017) – comico neozelandese

Pagine correlate 
John Clark